SDQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Las Américas, Punta Caucedo / Santo Domingo, Repubblica Dominicana